Pleasant View může být:

 Pleasant View (Colorado) – vesnice v Coloradu ve Spojených státech amerických
 Pleasant View (Kentucky) – vesnice v Kentucky ve Spojených státech amerických
 Pleasant View (Maryland) – vesnice v Marylandu ve Spojených státech amerických
 Pleasant View (Tennessee) – město v Tennessee ve Spojených státech amerických
 Pleasant View (Utah) – město v Utahu ve Spojených státech amerických